Außentreppe steht für:
 Freitreppe, Treppe zum Hauseingang
 Treppenhaus #Außentreppen, außenliegende Treppe, z. B. Fluchttreppe